Кубок футбольной федерации Южной Азии 2013 года — 10-й чемпионат Южной Азии по футболу. Турнир проводился в столице Непала, Катманду с 31 августа по 11 сентября. Титул защищала сборная Индии.

Участники 
В турнире принимали участие сборные всех 8-ми стран, входивших в состав САФФ.

30 июля 2013 года в Катманду состоялась жеребьёвка группового этапа. По её результатам были сформированы 2 группы по 4 команды в каждой.

 В скобках — место команды в рейтинге ФИФА на момент проведения жеребьёвки.

Групповая стадия 
 Начало всех матчей приведено по стандартному непальскому времени — UTC+5:45

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 

2013 год в Непале
Футбол в Азии в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Футбол в Непале